Ро́зенфе́льдер () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Розенфельдер, Вилли — немецкий кёрлингист.
 Розенфельдер, Людвиг (1813—1881) — немецкий художник.